Станислав Демьянович Мерлини ( — ) — российский генерал-лейтенант, участник Наполеоновский войн, Кавказской войны и русско-персидской войны 1826—1828 годов.

Биография 
Родился в 1775 году, происходил из польских дворян. Первоначально на службу вступил в польские войска. В 1798 году был принят поручиком в лейб-гвардии Преображенский полк.

Произведённый в 1801 году в подполковники, он в 1804 году был переведён в Виленский гарнизонный батальон, из которого в следующем году перешёл в Навагинский пехотный полк и в 1806 году получил чин полковника. В кампании 1806—1807 годов Мерлини сражался с французами в Восточной Пруссии и отличился в сражении при Прейсиш-Эйлау.

С 1 января 1810 года Мерлини был шефом Белёвского мушкетёрского полка, а с 22 июня 1815 года и его командиром. Этот полк входил в состав Кавказских войск и во главе его Мерлини неоднократно принимал участие в походах против горцев.

30 августа 1816 года Мерлини был произведён в генерал-майоры и назначен командиром 2-й бригады 19-й пехотной дивизии, с 1817 года состоял при командующем 22-й пехотной дивизии, а в 1821 году он занял должность командира 2-й бригады 22-й пехотной дивизии. С 1822 года командовал 2-й бригадой 21-й пехотной дивизии. 16 декабря 1821 года Мерлини был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 3538 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).

В 1826—1827 годах Мерлини принимал участие в военных действиях против Персии и находился в делах при осаде Аббас-Абада, разбитии Аббас-Мирзы и взятии Сардар-Абада и штурме Эривани.

С 1829—1830 годах Мерлини командовал 22-й пехотной дивизией. 25 июня 1829 года он был произведен в генерал-лейтенанты. Позже из-за ран Мерлини вышел в отставку и поселился в Пятигорске, где скончался 19 августа 1833 года.

Источники 
 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Т. VII. Тифлис, 1878
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869

Комментарии

Примечания 

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Участники Русско-персидской войны 1826—1828
Преображенцы